Termin EL ima više značenja.

 Grčka, oznaka države
 Eldar Gasimov, pevač